Vida
 Vida (jogos eletrônicos)
 Vida (série de televisão)

Música 
 Vida (álbum de Ara Ketu)
 Vida (álbum de Chico Buarque)
 Vida (álbum de Draco Rosa)
 Vida (álbum de Fábio Júnior)
 Vida (álbum de Fábio de Melo)
 Vida (álbum de Luis Fonsi)
 Vida (álbum de Vanilda Bordieri)
 Vida (canção de Ricky Martin)
Ou ainda:
 Vida (Sons do Quotidiano)

Desambiguações de música